Spitzer:

Nazwisko 
 Alexander Spitzer (1868, Miszkolc – 1943, KZ Theresienstadt), węgiersko-austriacki lekarz, neurolog, anatom i patolog
 Eliot (Laurence) Spitzer (* 1959, Nowy Jork), polityk amerykański pochodzenia żydowskiego
 Lyman (Strong) Spitzer(, Jr.) (1914, Toledo – 1997, Princeton), amerykański
 Rezső Seress. wł.: Rudi Spitzer (1889, Budapeszt – 1968, Budapeszt), węgierski kompozytor muzyki

Szpicer 
 Wasyl Szpicer (* 1947, Łukawica Niżna), ukraiński polityk i działacz samorządowy

inny 
 (2160) Spitzer (1956 RL), planetoida

 Ostry Szczyt (, , )
 Mały Ostry Szczyt (, , )

Przypisy